Montague Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Montague Township (Michigan)
 Montague Township (New Jersey)